— японский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, призёр Азиатских игр.

Биография 
В 1970 году победил на Азиатских играх и стал чемпионом мира. В 1971 году подтвердил своё звание сильнейшего на планете в своём весе.

На Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене боролся в категории до 57 килограммов (легчайший вес). Выбывание из турнира проходило по мере накопления штрафных баллов. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу за явным преимуществом начислялось 0,5 штрафных балла, за победу по очкам 1 штрафной балл, за ничью 2 или 2,5 штрафных балла, за поражение по очкам 3 балла, поражение за явным преимуществом 3,5 балла, чистое поражение — 4 балла. Если борец набирал 6 или более штрафных баллов, он выбывал из турнира. Титул оспаривали 28 человек. Очень многое было решено в четвёртом круге, во встрече Хидэаки Янагиды с Ричардом Сандерсом.

Золотую медаль разыграли между собой японец Хидеаки Янагида — борец с филигранной техникой, без особого напряжения, легко и красиво побеждавший своих соперников, и американец Ричард Сандерс  Выиграв эту и последующие схватки японский борец стал олимпийским чемпионом.

Окончил Университет Мэйдзи, работал в компании недвижимости в Дайто

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы легчайшего веса
Чемпионы Азиатских игр по борьбе